«Красный монарх» — британский телефильм 1983 года с Колином Блейкли в роли Иосифа Сталина. Режиссёр-постановщик фильма — Джек Голд. В фильме снялись Дэвид Суше (Лаврентий Берия) и Дэвид Трелфолл (сын Сталина, Василий).

Сюжет 
Красный монарх — комедия-фарс, основанная на сборнике кратких рассказов российского диссидента, бывшего сотрудника КГБ Юрия Кроткова. Фильм в саркастической манере изображает советскую политику и отношения Сталина с его соратниками, в особенности Берией , в последние годы правления Сталина. Чтение стихотворения Евгения Евтушенко «Наследники Сталина» в финальной сцене фильма задумано как предупреждение о том, что угроза тоталитаризма не миновала.

В ролях 
 Колин Блейкли — Иосиф Сталин
 Дэвид Суше — Берия
 Кэррол Бейкер — Браун
 Иан Хогг — Шапошников
 Дэвид Трелфолл — Василий Сталин
 Джейн Галловей — Светлана Аллилуева
 Найджел Сток — Молотов
 Ли Монтегю — Ли
 Дэвид Келли — Серго Орджоникидзе
 Глинн Эдвардс — Власик
 Питер Вудторп — Маленков
 Брайан Гловер — Хрущёв
 Оскар Квитак — Мехлис
 Венсли Питхи — Ворошилов
 Джордж Купер — Каганович
 Фредди Эрли — Микоян
 Фред Ли Оун — Мао Цзедун

Кассовый сбор
Британо-американская инвестиционная компания Goldcrest Films вложила в фильм 553 000 фунтов стерлингов и заработала на нём 292 000 фунтов стерлингов, 
таким образом чистый убыток составил 261 000 фунтов стерлингов
.

Примечания

Ссылки 

Телефильмы 1983 года
Телефильмы Великобритании
Телефильмы на английском языке
Фильмы об Иосифе Сталине
Фильмы Джека Голда
Фильмы Великобритании 1983 года
Фильмы:Персонаж:Лаврентий Берия
Программы телеканала Channel 4
Смерть и похороны Иосифа Сталина в кино